Либерален алианс може да се отнася за няколко политически партии:
 Либерален алианс (България)
 Либерален алианс (Дания)
 Либерален алианс (Бразилия)